Die Virginia Slims of Washington 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Washington, D.C. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 3. bis 10. Januar 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Washington, D.C.